Carlos de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma (Lausana, 16 de enero de 1938-Retuerta del Bullaque, 5 de octubre de 2015) fue infante de España, príncipe de las Dos Sicilias, duque de Calabria, conde de Caserta y jefe de la Casa de Borbón-Dos Sicilias. Para los realistas legitimistas fue Carlos I de las Dos Sicilias.

Biografía 
Era hijo del infante Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (1901-1964) y la princesa Alicia de Borbón-Parma (1917-2017); nieto por vía paterna de la princesa de Asturias, Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena (1880-1904), hermana mayor de Alfonso XIII (1886-1941), y del infante Carlos Tancredo de Borbón-Dos Sicilias (1870-1949).

El rey Juan Carlos I, quien era su primo hermano por línea materna y a la vez primo segundo por línea paterna, le concedió el título de infante de España en 1994. Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias fue presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Fue presidente de honor de la Real Asociación de Hidalgos de España. El duque de Calabria también fue uno de los dos pretendientes al desaparecido trono de las Dos Sicilias.
El infante Carlos ocupaba el primer puesto en la línea de sucesión a la corona española después de los descendientes del rey Juan Carlos I, ya que las hermanas del rey Juan Carlos I, las infantas Pilar y Margarita, renunciaron a sus derechos de sucesión para contraer matrimonio con personas que no pertenecían a alguna familia real, como prescribía la Pragmática Sanción del rey Carlos III que regulaba los matrimonios de la Casa Real española. La Pragmática Sanción quedó derogada de facto por la Constitución Española de 1978 pero la aprobación del texto constitucional fue posterior a los matrimonios de las infantas. Las infantas no poseen derecho alguno al Trono español, así como ha sucedido con los tíos de Juan Carlos I, que renunciaron a sus derechos sucesorios para sí y sus hijos, por cuya razón Luis Alfonso de Borbón no es actualmente el rey de España.

Carlos de Borbón-Dos Sicilias contrajo matrimonio civil en el ayuntamiento de Louveciennes el 11 de mayo de 1965, y religioso al día siguiente en la Capilla Real de San Luis en Dreux con la princesa Ana de Orleans (n. 4 de diciembre de 1938). Ana de Orleans es hija del príncipe Enrique de Orleans, conde de París (1908-1999) y la princesa Isabel de Orleans-Braganza (1911-2003). El matrimonio tuvo cinco hijos:

 Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Orleans (n. 1966), casada con Pedro López-Quesada y Fernández-Urrutia, y madre de dos hijos: Victoria López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias y Pedro López-Quesada y Borbón-Dos Sicilias.
 María de Borbón-Dos Sicilias y Orleans (n. 1967), casada con el archiduque Simeón de Habsburgo-Lorena de Austria, y madre de cinco hijos: Juan, Luis, Isabel, Carlota y Felipe.
 Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria (n. 1968), casado con Sofía Landaluce y Melgarejo, y padre de siete hijos: Jaime, duque de Noto, Juan, Pablo, Pedro, Sofía, Blanca y María.
 Inés de Borbón-Dos Sicilias y Orleans (n. 1970), casada con el Noble napolitano Michele Carelli Palombi dei Marchesi di Raiano, y madre de tres hijos: Teresa (n. 2003),  Blanca (n. 2005) y Arturo (n. 2014).
 Victoria de Borbón-Dos Sicilias y Orleans (n. 1976), casada con el griego Markos Nomikos, y madre de cuatro hijos: Anastasios, Ana, Carlos y Simeon.

Hermanas 
El infante Don Carlos tenía dos hermanas:
 Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duquesa de Salerno, casada con Íñigo Moreno de Arteaga,  marqués de Laula,  marqués de Laserna. Con descendencia.
 Inés  de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, duquesa de Siracusa, se casó con Luis de Morales y Aguado. En 1978 la pareja se divorció. Con descendencia.

Títulos y armas 
 Su Alteza Real el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias (1938-1960)
 Su Alteza Real el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Noto (1960-1964)
 Su Alteza Real el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria (1964-1994)
 Su Alteza Real el infante Don Carlos de España, príncipe de las Dos Sicilias, duque de Calabria (1994-2015)

El título oficial del infante Don Carlos era: Su Alteza Real Don Carlos María Alfonso Marcelo, Infante de España, Príncipe de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria.

El escudo del Duque de Calabria como Infante de España (recibió el título por Gracia y no por nacimiento), consiste en las armas del Reino de las Dos Sicilias —como pretendiente al Trono de las Dos Sicilias y jefe de esta Casa Real— mostradas en un escudo español timbrado con la corona real de las Dos-Sicilias y rodeado por los collares de la Orden del Toisón de Oro y Constantiniana de San Jorge, como caballero de la primera orden y soberano de la segunda.

Condecoraciones 
Órdenes dinásticas de la Casa de Borbón-Dos Sicilias

 Gran Maestre de la Insigne Orden de San Jenaro.
 Gran Maestre de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge.

Órdenes Españolas
 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (25 de febrero de 1964). 

 Presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares (Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa).

 Comendador mayor de la Orden de Alcántara.

 Caballero protector del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. 

 Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrícola

 Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco 

 Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco 

 Primer Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña (Antiguo Brazo Militar del Principado de Cataluña y Condado de Rosellón y  Condado de Cerdaña).
Órdenes extranjeras

 Caballero Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano).

 Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca (México). 

 Otras distinciones 

 Caballero de las Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla, Zaragoza, Granada, Valencia y Ronda.
 Caballero cofrade de honor de la Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora.
 Presidente honorario de la Real Asociación de Hidalgos de España y Caballero de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia.
 Hermano Mayor Honorario de la Ilustrísima, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía del Santísimo Sacramento, Ánimas Benditas y Nuestra Señora de la Paz (Iglesia de Santiago el Real y de Refugio, Jerez de la Frontera, España).

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 Real Casa de Borbón Dos Sicilias, Jefe de la Casa S.A.R. Infante Don Carlos, Duque de Calabria
 Doce Linajes de Soria

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Duques de España
Infantes de España del siglo XX
Carlos
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Comendadores mayores de la Orden de Alcántara
Presidentes del Consejo de Órdenes
Caballeros grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Granada
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Valencia
Grandes cruces de la Orden del Mérito Naval
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Príncipes de las Dos Sicilias
Infantes de España de gracia
Infantes de España del siglo XXI
Católicos de Suiza
Nacidos en Lausana